La Femme nue est une pièce de théâtre d'Henry Bataille, créée en 1908.

Adaptations au cinéma 
 La Femme nue (La donna nuda), film italien de Carmine Gallone, sorti en 1914
 La donna nuda, film italien de Roberto Roberti, sorti en 1922
 La Femme nue, film français de Léonce Perret, sorti en 1926
 La Femme nue, film français de Jean-Paul Paulin, sorti en 1932
 La Femme nue, film français d'André Berthomieu, sorti en 1949

Autres adaptations 
 La Femme nue, drame lyrique en quatre actes, musique de Henry Février, livret de Louis Payen d'après Henry Bataille, créé en 1929